

Меруцин — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Меруцин — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства